Bordeaux har flere betydninger:
 Bordeaux – en by i Frankrig.
 FC Girondins de Bordeaux – fodboldklub i byen Bordeaux
 Bordeaux (vindistrikt) – fransk vindistrikt.
 Bordeaux (farve) – en farve.
 Bordeaux (band) – et band som bl.a. har fået udgivet nummeret Hit Me (Flex Radio Mix) på albumet Absolute Let's Dance opus 14.

Flertydig